ʻUiha steht für:

 ʻUiha (Distrikt), Distrikt des Haʻapai-Atolls in Tonga
 ʻUiha (Insel), Insel in Tonga